Anchusa angustissima  puede referirse a la:
descrita por (DC.) Bourg. es la Anchusa undulata subsp. undulata 
descrita por (DC.) Bourg. ex Nym. es la Anchusa undulata subsp. undulata 
descrita por C.Koch es la Anchusa ochroleuca descrita por M.Bieb.
descrita por K.Koch es la Anchusa leptophylla subsp. incana descrita por (Ledeb.) D.F.Chamb.

Referencias